Hubert Charpentier ist der Name folgender Personen: 

* Hubert Charpentier (Ordensgründer) (1561–1650), französischer Ordensgründer
 Hubert Charpentier (Fußballspieler) (* 1982), französischer Fußballspieler